Skedträdsväxter (Cunoniaceae) är en familj tvåhjärtbladiga växter med cirka 27 släkten och 280 arter. De förekommer i huvudsak i tempererade och tropiska områden på södra halvklotet. Skedträdsväxter ingår i ordningen harsyreordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cunoniaceae 340 arter.

Kladogram
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar
Den virtuella floran - Skedträdsväxter

Trikolpater
Oxalidales
Harsyreordningen
Cunoniaceae